

Codici 
 TRB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Turbo (Colombia)
 trb – codice ISO 639-3 della lingua terebu

Sigle 
TRB – Trichterbecherkultur o cultura del bicchiere imbutiforme (cultura archeologica)